

Biografia
Allievo di Luigi de Nardis e Giuliano Manacorda, è stato per oltre vent'anni lo specialista per la materia che insegna presso il quotidiano Il Popolo di Roma, divenuto poi, nel 2003, Europa. Già editorialista di Affaritaliani.it, dirige attualmente la collana di saggistica "Arethusa" per le edizioni Solfanelli e collabora con le pagine culturali del quotidiano La Città di Teramo, vendute con Il Resto del Carlino.

Ha condotto studi letterari e di linguistica testuale fra Otto e Novecento sia per quanto riguarda la francesistica che l'italianistica, traducendo e curando numerosi classici francesi, letterari e filosofici, fra cui Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust.

Si è dedicato inoltre a studi di filologia e di poetica, di cui sono testimonianza lo scritto Orazio in Francia, raccolto nella Enciclopedia oraziana dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, e il saggio Classicità e storicità della Difesa della Poesia di Percy Bysshe Shelley.  

Da alcuni anni ha lasciato la critica testuale iniziale, puramente linguistica e filologica, per rivolgersi alla filosofia, di cui ha riscoperto i grandi classici del passato e soprattutto del '900, vista come ermeneutica generale e del fatto letterario.

Studi
La poesia di Vincenzo Cardarelli, Roma, Cadmo, 1982

Mallarmé poeta, Roma, Editoriale B M Italiana, 1990

Mallarmé o la poetica dell'illusione. Lettura dell'Après-midi d'un Faune, Chieti, Solfanelli, 1990

(a cura di) Paolo Pinto e Giuseppe Grasso, Proust e la critica italiana, Roma, Newton, 1990

Huit poèmes de Baudelaire, La Spezia, Agorà Edizioni, 2008

Rileggere Baudelaire, Lugano, Carpena Edizioni-Lumières Internationales, 2009

A. Barbetti - G. Grasso - S. Peronaci, La vita è ricordarsi. Note su una poesia di Sandro Penna, Chieti, Solfanelli, 2010

 La scrittura come meditazione filosofica. Tre letture di Proust, Chieti, Solfanelli, 2010

 In fuga dal male. Dieci commenti a Baudelaire, Chieti, Solfanelli, 2012

 Intervista con Ionesco. L'inconveniente di essere nati, Chieti, Solfanelli, 2017

Traduzioni e/o Curatele
M. Tournier, Pierrot o i segreti della notte, Roma, Editoriale B M Italiana, 1985
P. B. Shelley, Difesa della Poesia, Traduzione di Rosario Portale, Saggio introduttivo -Classicità e storicità della "Difesa della Poesia" - di Giuseppe Grasso, Roma, Edicias, 1986

Th. Gautier, Baudelaire, Roma, Editoriale B M Italiana, 1987
Th Gautier, Una notte di Cleopatra, introduzione di Giuseppe Grasso, Chieti, Marino Solfanelli Editore, 1988

Ch. Nodier, Il fantastico in letteratura, Chieti, Solfanelli, 1989

P. Verlaine, Le memorie di un vedovo, Roma, Lucarini, 1989

S. de Beauvoir, Bruciare Sade?, Roma, Lucarini, 1990

G. Courteline, Il treno delle 8 e 47, a cura di Giuseppe Grasso, Roma, Lucarini, 1990
Th. Gautier, Racconti umoristici, prefazione di Giuseppe Grasso, Roma, Lucarini, 1990

M. Proust, Il tempo ritrovato, Roma, Newton, 1990

A. Malraux, Lune di carta. Prologo, in "Il Filo d'Aranna", a. II, n. 3, Gennaio/Dicembre 2010

A. Simon, Proust e la filosofia contemporanea con altri scritti proustiani, Chieti, Solfanelli, 2013

G. Blin, Di un certo consenso al dolore, con due scritti di Patrick Labarthe e Silvia Peronaci, Chieti, Solfanelli, 2015

G. Blin, Da Sartre a Baudelaire, seguito dallo scritto Messe a punto con un'appendice di testi sul Baudelaire di Sartre, Chieti, Solfanelli, 2016

P. Ricoeur, La sofferenza non è il dolore, in P. Bianchini e S. Peronaci, Sofferenza e dolore. Intorno a Paul Ricoeur, Chieti, Solfanelli, 2016.

G. Blin, Il sadismo di Baudelaire, Presentazione di Jérôme Thélot, Chieti, Solfanelli, 2017

V. Iankélévitch, L'ipseità e il "quasi-niente". Due scritti di filosofia teoretica, traduzione in collaborazione con Gianluca Valle, curatore del volume, Chieti, Solfanelli, 2017

Ch. Baudelaire, Sull'essenza del riso, a cura di Giuseppe Grasso, Presentazione di Alfredo Civita e Giuseppe Grasso, Chieti, Solfanelli, 2017

G. Poulet, Il mito di Piranesi nei romantici francesi, a cura di Luca Quattrocchi, traduzione di Giuseppe Grasso, Chieti, Solfanelli, 2018

Hugo von Hofmannsthal, La fanciulla dagli occhi d'oro e altri due scritti su Balzac, a cura di Cristiano Bianchi e Giuseppe Grasso, Presentazione di Giuseppe Grasso, Chieti, Solfanelli, 2019

Gustave Cohen, Lettura del Cimetière marin, a cura di Giuseppe Grasso, Chieti, Solfanelli, 2019

Eugène Minkowski, La sofferenza umana. Aspetto patico dell'esistenza, a cura di Gianluca Valle, traduzione del saggio di Minkowski La souffrance humaine. Aspect pathique de l'existence a cura di Giuseppe Grasso, Chieti, Solfanelli, 2020

Pierre Guiraud, Struttura lessicale delle Fleurs du Mal, a cura di Giuseppe Grasso, postfazione di Francesco Muzzioli, Chieti, Solfanelli, 2020

Bruno Romani, Leopardi e Baudelaire, con due scritti di Vittorio Amedeo Arullani e Lionello Fiumi, Presentazione di Matteo Veronesi, Postfazione di Giuseppe Grasso, Chieti, Solfanelli, 2019

Marina van Zuylen, Mademoiselle Bistouri di Baudelaire o dell'insensatezza, a cura di Giuseppe Grasso, con uno scritto di Giuseppe Bevilacqua, Chieti, Solfanelli, 2022
Antonietta Florio e Gianluca Valle, Il male e i suoi limiti. A proposito di Paul Ricoeur, Traduzione del saggio Le scandale du mal di Paul Ricoeur a cura di Giuseppe Grasso, Chieti, Solfanelli, 2023

Saggi
 
Per una lettura di "Correspondances" di Baudelaire, in "Rivista d'Europa", n. 13, Ottobre 1982

Il poeta di Elsa o il romanticismo di Aragon, in "Berenice", n. 22, 1982
 
Durata, spazio e metamorfosi dell'io nel "Cimetière marin" di Paul Valéry, in "Rivista d'Europa", n. 18, Dicembre 1983

Note esegetiche a Cesare Pavese, in "Giornale Italiano di Filologia", N. S. XIV [XXXV], 15 novembre 1983 

Verlaine e l'adagio melodico della malinconia. Lettura di Soleils couchants, in "Rassegnna Lucchese", nn. 15 e 16 [Nuova serie], Primavera-Estate 1983
 
La civiltà contemporanea nella visione di due grandi scrittori. Due interviste ad Eugène Ionesco e ad Alain Robbe-Grillet, in "Scuola e Insegnanti", a. 12, n. 14, 16/31 luglio 1985
 
Dal neorealismo al labirinto, in "Scuola e Insegnanti", numero speciale Dedicato a Italo Calvino, anno XIII, 1-15 febbraio 1986
 
I "Quaderni" di Paul Valéry, in "Scuola e Insegnanti", a. XIV, 1/15 ottobre 1986
 
(Orazio in) Francia, in Enciclopedia Oraziana, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Treccani, 1998, vol. III

A. Malraux, Lune di carta. Prologo, Nota al testo, in "Il Filo d'Aranna", a. II, n. 3, Gennaio/Dicembre 2010

La ristampa del Baudelaire di Georges Blin, in "Il Filo d'Aranna", a. III, n. 4, Gennaio/Dicembre 2011